Ми́лькин — русская фамилия, имеет женскую форму Ми́лькина. Происходит от уменьшительного имени или прозвища Милька (от слова «милый» или одного из имен с элементом «мил» — Милослав, Богомил и т. д.). Также еврейская матронимическая фамилия (от женского имени Милька).

 Милькин, Афанасий Исаакович (Мамедов, род. 1960) — русский писатель, редактор и критик. Сын И. А. Милькина.
 Милькин, Исаак Афанасьевич (1937—2013) — русский прозаик и драматург. Отец А. И. Милькина (Мамедова).
 Милькин, Янкель-Меер Нохим-Аронович (1877—1944) — российский и французский художник.
 Милькина, София Абрамовна (1922—1997) — советский, затем российский кинорежиссёр, сценарист.